«Arroyo Corrales» - o «Arroyo de los Corrales»- puede referirse a:

En Uruguay 
 Arroyo Corrales, cauce fluvial que atraviesa a los departamentos de Lavalleja y Treinta y Tres.
 Arroyo Corrales, cauce fluvial que atraviesa al departamento de Rivera.
 Arroyo Corrales del Parao, cauce fluvial que atraviesa el departamento de Treinta y Tres.
 Arroyo de los Corrales, cauce fluvial que atraviesa al departamento de Paysandú.